Пінкні () — англійське прізвище і топонім.

Топонім

 Чарлз Пінкні (1757–1824) — американський політик.
 Чарлз Котсворт Пінкні (1746–1825) — американський державний діяч.

Топонім

Пінкні — місто, штат Нью-Йорк
 Пінкні — селище, штат Мічиган